Чебоксарский городской округ или город Чебоксары () — муниципальное образование (городской округ) и административно-территориальная единица (город республиканского значения) в республике Чувашии в составе Российской Федерации.

Административный центр — город Чебоксары.

История 
Город Чебоксары был наделён статусом городского округа Законом Чувашской Республики от 24 ноября 2004 года N 37 «Об установлении границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом городского, сельского поселения, муниципального района и городского округа».

Население

Состав городского округа

Главы 
 Емельянов, Николай Иванович 2005 года — 2010 года
 Черкесов, Леонид Ильич (2010—2016).
 Ладыков, Алексей Олегович

Примечания 

Чебоксарский городской округ